Elitettan 2013 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer 2013, och var den första säsongen av Elitettan. Serien ersatte de tidigare Norrettan och Söderettan som näst högsta division under Damallsvenskan.

Serien slutade med att Eskilstuna United och AIK kvalificerade sig för Damallsvenskan 2014.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga

Källor
 Svenskfotboll.se
 Spelprogram med matchfakta
 Spelarstatistik
 Lagstatistik

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2013
Fotbollssäsongen 2013
2013